Le raïon de Medvejegorsk ou raïon de Karhumäki (, carélien:Karhumäen piiri) est l'un des seize Raions de la république de Carélie en Russie.

Description 
Le raïon de Medvejegorsk se trouve au nord du lac Onega, au sud-est il est bordé par le raïon de Poudoj, au sud-ouest par le raïon de Kontupohja, à l'ouest par le raïon de Mujejärvi et au nord par le raïon de Segueja ainsi que par l'oblast d'Arkhangelsk. 

Son centre administratif est Medvejegorsk.

Géographie

Démographie 
Recensements (*) ou estimations de la population

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Subdivisions de la république de Carélie

Liens externes 

 

Raïon de Medvejegorsk